Horovce est une commune slovaque du district de Michalovce ;
 Horovce est une commune slovaque du district de Púchov.